Lerg ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Lerg (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Winfried B. Lerg (1932–1995), deutscher Medienwissenschaftler